Tadeusz Pawłowski (1889–1939?) – polski kompozytor szachowy, dyplomata
 Tadeusz Pawłowski (1910–1992) – polski wspinacz, ratownik górski
 Tadeusz Pawłowski (ur. 1953) – polski piłkarz
 Tadeusz Pawłowski – polski filozof, profesor Uniwersytetu Łódzkiego